Литературная () — гарнитура, разработанная в конце 1930-х годов Анатолием Васильевичем Щукиным на основе шрифта Латинский «Словолитного заведения Бертгольд» (Санкт-Петербург, 1901), являвшегося кириллизованной версией шрифта Lateinisch фирмы H. Berthold (Берлин, 1899).

Впоследствии усовершенствована на Полиграфмаше Любовью Кузнецовой.

Наиболее распространённый шрифт в советской типографике: им набиралось до 50 % печатных изданий, включая научную, художественную, учебную и техническую литературу. После распада СССР была вытеснена Таймсом. С развитием компьютерного набора распространение получила гарнитура «Квант Антиква» (), созданная на основе Литературной и выпущенная фирмой ПараТайп в 1989 году. От Литературной эта гарнитура отличается главным образом формой заглавных кириллических букв Ж, К, Я и латинской буквы R: у «Квант Антиквы» буквы имеют прямые нижние ветви в противоположность дугообразным нижним ветвям этих букв у Литературной.

С 1996 года цифровую версию гарнитуры под названием Literaturnaya распространяет фирма ПараТайп.

Варианты гарнитуры 
Гарнитура Литературная имела ряд вариантов, предназначавшихся для разных способов набора:
 ручного;
 буквоотливного машинного;
 строкоотливного машинного;
 строкоотливного крупнокегельного машинного;
 строкоотливного крупнокегельного ручного;
 фотонабора.
Варианты имели детальные отличия в рисунке глифов. Так, например, строчная буква т в курсивном начертании у вариантов ручного и строкоотливного машинного отличались тем, что у первого она имела рукописный вид (), а у второго — печатный (), то есть отличалась от таковой у прямого начертания лишь наклоном.

Начертания 
Гарнитура включает в себя несколько начертаний:
 нормальное прямое светлое,
 нормальное курсивное светлое,
 нормальное прямое полужирное,
 нормальное курсивное полужирное,
 узкое прямое полужирное,
 широкое прямое полужирное.

Примечания

Ссылки 
 ГОСТ-3489.33-72. Шрифты типографские. Гарнитура Литературная (для алфавитов на русской и латинской графических основах) Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость.
 Версия Литературной гарнитуры (прямое начертание), работы кандидата технических наук М. З. Салихова.
 Literaturnaya — цифровая версия Литературной гарнитуры в шрифтовом магазине фирмы ПараТайп.

Литературная
Издательское дело в СССР